Manasia se poate referi la:
Manasia, Buzău
Manasia, Ialomița